DNI steht für:
 Director of National Intelligence, ein Regierungsbeamter der Vereinigten Staaten
 Documento Nacional de Identidad, spanische Version des Personalausweises, siehe Personalausweis #Spanien

dni steht für:
 Lower Grand Valley Dani (ISO-639-3-Code), Varietät von Grand Valley Dani, der Papuasprache der Dani

Abkürzung